

Турниры

Личные

Командные

Эло (топ-10)

Новые гроссмейстеры

Трансфер

Умерли 
 Аддисон, Уильям (28 ноября 1933 — 29 октября 2008)
 Асрян, Карен Араратович (24 апреля 1980 — 9 июня 2008)
 Беднарский, Яцек (12 марта 1939 — 19 октября 2008)
 Берток, Марио (2 сентября 1929 — 20 августа 2008)
 Вейд, Роберт (10 апреля 1921 — 29 ноября 2008)
 Гургенидзе, Бухути Иванович (13 ноября 1933 — 24 мая 2008)
 Дизен, Марк (16 сентября 1957 — 8 января 2008)
 Планинц, Альбин (18 апреля 1944 — 20 декабря 2008)
 Фишер, Роберт Джеймс (9 марта 1943 — 17 января 2008)

 
2008
Все хронологические списки